Pebbles steht für:

 Pebbles (Australien), eine spirituelle Stätte der Aborigines im Northern Territory
 Pebbles (Musik), eine Reihe von 28 LP-Samplern mit Garagenrock
 Pebbles (Sängerin) (* 1964), US-amerikanische Popsängerin
 Pebbles, fiktionale Figur, siehe Familie Feuerstein
 Pebbles (Hund) (2000–2022), Toy-Fox-Terrier-Hündin 
 Pebbles (1981–2005), britisches Rennpferd
 The Pebbles, belgische Pop-Rock-Band

Siehe auch:
 Pebble